Il singolare del torneo di tennis U.S. Professional Indoor 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Bob Lutz 7–6 (7–2), 7–6 (7–5), 4–6, 6–4.

Teste di serie 

 Rod Laver (quarti di finale)
 Colin Dibley (quarti di finale)
 Stan Smith (campione)
 Dick Stockton (quarti di finale)
 John Alexander (primo turno)
 Roy Emerson (secondo turno)

 Bob Lutz (finale)
 Cliff Richey (quarti di finale)
 Allan Stone (primo turno)
 Phil Dent (secondo turno)
 Harold Solomon (secondo turno)
 Tom Edlefsen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1973